Я́блоня () — род листопадных деревьев и кустарников семейства  с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

Род относится к трибе  подсемейства . Насчитывает 62 вида (2013). Наиболее распространены: яблоня домашняя, или культурная (Malus domestica), к которой относится большинство возделываемых в мире сортов (число которых превышает 10 тысяч), яблоня сливолистная, китайская (Malus prunifolia) и яблоня низкая (Malus pumila).

Многие виды яблони выращивают в качестве декоративных растений в садах и парках, используют в полезащитном лесоразведении. Все виды — хорошие медоносы. Древесина у яблони плотная, крепкая, легко режется и хорошо полируется; пригодна для токарных и столярных изделий, мелких поделок.

Название 
Русское слово яблоко возникло в результате прибавления протетического начального j- к ; последнее образовано с помощью суффикса -ъk- от позднепраиндоевропейской основы *āblu- "яблоко" (к той же основе восходят , , , , , ). Данная основа представляет собой регионализм северо-западных индоевропейских языков и восходит, в свою очередь, к общеиндоевропейской основе (реконструируемой как *(a)masl- или как *ŝamlu-). С суффиксом -onь- та же основа дала яблонь (позднейшее яблоня).

Латинские слова mālum ‘яблоко’ и mālus ‘яблоня’ также восходят к .

Ботаническое описание 
Деревья с развесистой кроной высотой 2,5—15 м. Ветви — укороченные (плодущие), на которых закладываются цветочные почки, и удлинённые (ростовые). У дикорастущих видов на ветвях имеются колючки.

Листья черешковые, голые или опушённые снизу, с опадающими или остающимися прилистниками.

Цветки собраны в немногоцветковые полузонтиковидные или щитковидные соцветия. Окраска цветков может изменяться от совершенно белой до нежно-розовой и ярко-малиновой. Цветки яблони протогиничны: гинецей созревает раньше андроцея. Опыляются насекомыми.

Плод — яблоко, возникающее из нижней завязи. Гинецей заключён в нижнюю завязь. По мере формирования плода плодолистики становятся хрящеватыми, пергаментными, кожистыми. На разрезе плода чётко видна граница между тканями гипантия и тканями завязи, очерченная окружностью более плотно расположенных клеток и сосудистых пучков.

Формула цветка: .

Распространение 
Всего на территории бывшего СССР известно свыше десяти видов. Из дикорастущих видов в лесах Европейской части и на Кавказе произрастает ; в Малой Азии, Иране, Крыму и на Кавказе — ; в Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири — ; в лесах Тянь-Шаня — , в окрестностях Алма-Аты — , дикий предок многих культурных сортов яблок.

История разведения 

Дикорастущими яблоками предки современного человека питались всегда. Родиной одомашненной яблони является территория современного южного Казахстана и Киргизии (предгорья Алатау), где до сих пор встречается в диком виде яблоня Сиверса, от которой и произошла яблоня домашняя. Предположительно, оттуда во времена Александра Македонского либо во время иных миграций она попала в Европу. По другой версии, это фруктовое дерево первоначально произрастало в районе между Каспийским и Чёрным морями, а уже оттуда было завезено в другие районы мира. Обугленные остатки яблони обнаружены при раскопках доисторических озёрных стоянок Швейцарии; по-видимому, жители Европы хорошо знали яблоню ещё во времена неолита, но одомашнивание её в данной части света произошло значительно позднее.

Колыбелью яблоневодства в Европе была Древняя Греция. Писатели Древнего Рима — Катон, Варрон, Колумелла, Плиний Старший — описывали 36 сортов яблони, выращиваемых в их время. В европейской культуре яблоня быстро заняла важное место. Общеевропейским можно считать мотив «золотых яблок», якобы дарующих бессмертие и вечную молодость и потому часто похищаемых. Даже слово «рай» по-кельтски звучит как Авалон («страна яблок»).

В русских землях культурная яблоня впервые появилась в XI веке в монастырских садах Киевской Руси; так, при Ярославе Мудром (в 1051 году) был заложен яблоневый сад, позже известный как сад Киево-Печерской лавры. В XVI веке яблоня появилась и в северных районах Руси. Для выведения культурных сортов яблони были использованы четыре её вида: яблоня низкая, яблоня лесная, яблоня ягодная и яблоня сливолистная, или китайская.

Плоды яблони (яблоки) 

Размер красных, зелёных или жёлтых шаровидных плодов в зависимости от вида может быть с горошину или достигать 15 см в диаметре.

По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей стойкостью.

Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, сахара (глюкозу, сахарозу и другие), витамины С, А, В1, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы (железо, медь), макроэлементы (калий, кальций, магний и другие), эфирное масло, и другие вещества.

Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки: получения соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, приготовления варенья, а благодаря содержанию пектина — джемов, повидла, желе и мусса. Яблоки запекают с сахаром в тесте, приготовляют начинки для пирогов, тортов и пирожных, очень популярны яблочные пироги.

Сушёные яблоки являются хорошим источником легкоусваиваемых сахаров (содержат от 8 до 15 %), микроэлементов (до 0,5 % различных минеральных солей), а в семенах одного среднего плода содержится около суточной нормы йода

Например, яблоки антоновского сорта в 100 граммах при калорийности в 48 ккал содержат: 0,3 г белков, 11,5 г углеводов, 0,02 мг витамина B1, 4,9 мг витамина С, 16 мг кальция и 86 мг калия.

Плоды дикорастущих видов в основном перерабатывают.

Некоторые известные сорта:
 Апорт
 Бабушкино
 Мекинтош
 Слава переможцам

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 62 вида:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё более 200 видовых названий этого рода (в том числе, к примеру, ) имеют в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно этих названий нельзя однозначно сказать, следует ли их использовать как названия самостоятельных видов — либо их следует свести в синонимику других таксонов.

Раньше иногда также выделяли вид .

Гибридные роды 
Гибридные роды с участием представителей рода Яблоня:
 ×Malosorbus — Малосорбус (= Sorbus × Malus)
 ×Marus — Марюс (= Pyrus × Malus). Яблоне-грушевые межродовые гибриды
 ×Malonia — Малония (= Cydonia × Malus). Яблоне-айвовые межродовые гибриды

Культивирование 

Яблони разводят в большинстве областей с умеренным климатом. Среди всех плодовых растений умеренных широт яблоне принадлежит первое место по площади посадок и по урожаям. Немало сортов яблонь дают урожай по тонне плодов с одного дерева и выше.

В современных садах практически все яблони состоят из двух компонентов: подвоя (корневая система и корневая шейка) и сращенного с ним посредством прививки или окулировки сортового привоя (штамб и крона). При закладке современных интенсивных садов с высотой деревьев 2-3 метра, используются карликовые и полукарликовые клоновые подвои яблони.

Коммерческие сады размещены в местах, где не бывает экстремальных температур, почвы плодородны и достаточно воды для полива. Главные мировые производители плодов — Германия, Италия, Франция, Испания, Китай, Япония, США, Канада, Аргентина, Чили, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. Примерно половина продаваемых яблок приходится на сорта «Delicious» и «Golden Delicious», которые наиболее распространены в США. Оба этих сорта могут расти в широком диапазоне условий.

В садах средней полосы России выращивают: ранние «Китайка золотая» (мичуринский сорт), «Грушовка московская» (старинный вид), «Папировка» или «Белый налив» (отличается особенно сладким и крепким плодом); осенние «Коричное полосатое» (плод хорошо сохраняет форму в варенье), «Анисы» (старинные русские сорта), «Бельфлёр-китайка» (мичуринский десертный, лучший среди осенних сортов); а наиболее популярен зимний — «Антоновка» (старинный русский сорт хороший свежим, для любой переработки и хранения плодом).

В садах южной полосы выделяются: устойчивыми к хранению плодами сорт — «Розмарин», ароматный десертный «Белый зимний кальвиль»; многочисленные ренеты: «Бумажный ренет», «Красный шафран», «Полосатый шафран»; синапы: «Кандиль-синап», «Сары-синап»; «Апорт» (особенно качественный алма-атинский).

Вредители 
 Калифорнийская щитовка
 Фиолетовая щитовка
 Яблонная запятовидная щитовка
 Яблонная медяница
 Яблонная плодожорка
 Яблонная тля
 Яблонная фолия (Folia mali)
 Яблонный цветоед

Примечания

Литература

Ссылки 
 Принципы проведения тестирования новых сортов Malus Mill.. (Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ)).
 Принципы проведения тестирования новых подвоев Malus Mill.. (Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ)).
 Сорта яблонь на GardenWeb
 Сорта яблонь в базе данных Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур (ВНИИСПК), город Орел

Яблоневые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Фрукты
Семечковые культуры